Liberalerna kan syfta på:

 Liberalerna – ett svenskt politiskt parti
 Liberalerna – namnet på ett tidigare finländskt politiskt parti 2000–2011, se Liberala folkpartiet
 Liberalerna – ett ungerskt politiskt parti, se Ungerns liberala parti
 Liberal – en person som stödjer liberalismen